A Második Szimeon Nemzeti Mozgalom (bolgárul: Национално движение Симеон втори – Nacionalno Dvizsenie Szimeon Vtori) a volt bolgár II. Simeon 2001-es végleges hazatérése után alapított pártja. Miután a 2001-es választásokat megnyerte, kormánykoalíciót alakított a török kisebbségi párt részvételével.

2007-ben nevét megváltoztatta, új neve Stabilitás és Felemelkedés Nemzeti Mozgalom (bolgárul: Национално движение стабилност и възход – Nacionalno dvizsenie sztabilnoszt i vazhod).

A Liberális Internacionálé tagja.

Választási eredmények

2005-ös választási eredményei

Források 
 index.hu

További információk 
 demsoc.org 

Bulgária pártjai